En , Bojanów désigne :

 Bojanów, village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Bojanów, gmina de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Bojanów, village de la voïvodie de Łódź.
 Bojanów, village de la voïvodie de Silésie.